Aldridge-Brownhills bezeichnet:

 Aldridge-Brownhills (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Aldridge-Brownhills Urban District, eine britische Verwaltungseinheit
 Aldridge-Brownhills Civil Parish, eine ehemalige britische Verwaltungseinheit